Der Kanton Berck ist ein französischer Kanton im Arrondissement Montreuil, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Berck. Vertreter im Generalrat des Départments ist seit 2011 Bruno Cousein (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Berck aus den 10 Gemeinden Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, Berck, Colline-Beaumont, Conchil-le-Temple, Groffliers, Rang-du-Fliers, Tigny-Noyelle, Verton und Waben. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 92,54 km2. 

Berck